Lajos Batthyány – politico ungherese (1696-1765)
 Lajos Batthyány – politico ungherese (1807-1849)